Henriëtte van der Mey (1850 - 1945), feministe en journaliste
 Jette van der Meij (1954), zangeres en actrice